Stati Uniti d'America
 Cimitero di Sleepy Hollow – cimitero di Concord, nel Massachusetts
 Cimitero di Sleepy Hollow – cimitero dell'omonimo villaggio dello stato di New York